Даниеле Масаро е италиански футболист.

Национален отбор 
Записал е и 15 мача за националния отбор на Италия.

Външни препратки 
 National Football Teams

Италиански футболисти
Футболисти на Фиорентина
Футболисти на АС Рома
Футболисти на Милан
Родени в Монца